El Guadalmedina es un río de Andalucía, España.

Este término también puede referirse a:
 La estación de Guadalmedina, terminal del Metro de Málaga.
 El Plan Guadalmedina, proyecto urbanístico de la ciudad de Málaga.